

Biografia 
Era un figlio naturale del Principe-vescovo di Liegi Luigi di Borbone e probabilmente di Catherine van Egmond.

Sposò il 10 febbraio 1498 Marguerite de Tourzel d'Alègre, Dama di Busset, la figlia di Bertrand de Tourzel d'Alègre, barone di Busset, e di Isabelle de Lévis, dando inizio così al ramo dei Borbone-Busset.

Fu il padre di Filippo di Borbone (1499-1557), barone di Busset, il quale sposò Luisa Borgia, figlia legittima di Cesare Borgia.

Pietro